Offenbarung steht für:
 Offenbarung theologischen Begriff, Eröffnung von etwas bisher Verborgenem
 Offenbarung (Patentrecht) Zulässigkeitskriterium im Patenterteilungsverfahren
 Apokalypse, thematisch bestimmte Gattung der religiösen Literatur

Werktitel:
 Offenbarung des Johannes, letztes Buch des Neuen Testaments
 Offenbarung des Petrus, christlicher Text, verfasst in Ägypten (um 135)
 Die Offenbarung, österreichischer Roman von Robert Schneider (2007)
 Butterfly Effect 3 – Die Offenbarung, US-amerikanischer Horrorthriller von Seth Grossman (2009)
 Revelations – Die Offenbarung, US-amerikanische TV-Miniserie (2005)
 Hellraiser: Revelations – Die Offenbarung, US-amerikanischer Horrorfilm von Víctor García (2011)

Siehe auch:
 Offenbarung 23 (Hörspiel- und Romanserie)
 Fortschreitende Offenbarung (Begriff aus dem Bahaitum)
 Gabriels Offenbarung (Steintafel mit hebräischen Textzeilen)
 Neuoffenbarung (ergänzende Kundgaben zum Kanon religiöser Schriften)
 Privatoffenbarung (Neuoffenbarung privater Natur)
 Vermögensauskunft des Schuldners, vormals "Offenbarungseid"